

Droit 
En droit, la faute de la victime est un régime juridique qui permet à une personne accusée d'un dommage de s'exonérer en tout ou partie de la réparation de ce dommage en mettant en cause un comportement fautif de la victime.

Psychologie

En psychologie sociale, la faute de la victime (ou blâmer la victime) concerne une ou plusieurs victimes d'un crime, d'un accident ou d'autres types d'incidents entièrement ou partiellement tenues pour responsables de ce qu'elles ont subi.

Notes et références

Psychologie sociale
Responsabilité civile